Het WTA-toernooi van Parijs (officieel Open GDF Suez) van 2010 werd gespeeld van 8 tot en met 14 februari 2010. Het tennistoernooi vond plaats in de Franse hoofdstad Parijs en was aan haar 18e editie toe. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel zou de nummer 1 van de wereld Serena Williams deelnemen, maar zij moest zich kort voor de start van het toernooi terugtrekken met een blessure. Zij werd vervangen door Flavia Pennetta. Uiteindelijk won de als eerste geplaatste Russin Jelena Dementjeva de finale van Lucie Šafářová in drie sets. Het was de eerste zege voor Dementieva in Parijs, nadat zij in 2009 al de finale bereikte.

Het als tweede geplaatste duo Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová mocht zegevieren in het dubbelspel. De Tsjechische dames wonnen het toernooi nadat de als eerste geplaatste titelverdedigsters Cara Black en Liezel Huber zich terugtrokken voor de finale.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

Parijs 2010
Parijs